Kina deltog første gang i olympiske lege under Sommer-OL 1952 i Helsingfors, men deltog ikke igen før under Vinter-OL 1980 i Lake Placid. De har siden deltaget i samtlige vinterlege. Kinas næste deltagelse i sommerlege var under Sommer-OL 1984 i Los Angeles, og de har deltaget i samtlige efterfølgende sommerlege. I tiden før og under den kinesiske borgerkrig deltog udøvere fra Kina ved Sommer-OL 1932 i Los Angeles, Sommer-OL 1936 i Berlin og Sommer-OL 1948 i London under navnet Republikken Kina sammen med Taiwan, men tog ingen medaljer. 

Konflikter med Kinesisk Taipei om rettighederne til at benytte navnet Kina gjorde, at Kina boykottede sommer-OL fra Sommer-OL 1956 i Melbourne til og med Sommer-OL 1980 i Moskva. 

Hongkong har en egen national olympisk komité og deltager i olympiske lege med selvstændigt hold. 

Kina har har været vært for OL én gang: Sommer-OL 2008 i Beijing.

Medaljeoversigt

Eksterne henvisninger 
 Kinas OL-statistik  på Sports-reference.com

 
 
OL